Джин — многозначное слово:
 Джин () — крепкий алкогольный напиток.
 Джин-тоник — коктейль, содержащий джин и тоник.
 Джин () — англоязычные личное мужское и женское имя.
 Джин — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Джин, Дебора (1968—2016) — американский физик-экспериментатор, лауреат многих престижных наград.
 Джин, Джеймс (род. 1979) — американский художник-иллюстратор.
 Джин, Эл (род. 1961) — американский продюсер и сценарист.
 Джин, Эльза (род. 1996) — американская порноактриса.
 Джин, Яна Нодаровна (род. 1969) — грузинская и американская поэтесса.

См. также 
 Жан
 Джинн
 Джини